Ла-Брей-ле-Пен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 50 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 567,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Брей-ле-Пен на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Ла-Брей-ле-Пен 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Брей-ле-Пен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара